Akner kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Armenië:
Akner (Sjoenik), plaats in Armenië
Akner (Lori), plaats in Armenië